Billete de doscientos pesos mexicanos puede referirse a los siguientes:
 Billete de doscientos pesos de la familia G puesto en circulación en 2019
 Billete de doscientos pesos conmemorativo de la Independencia de la familia F puesto en circulación en 2010
 Billete de doscientos pesos de la familia F puesto en circulación en 2008
 Billete de doscientos pesos de la familia D1 puesto en circulación en 2001
 Billete de doscientos pesos de la familia D puesto en circulación en 1996
 Billete de doscientos nuevos pesos de la familia C puesto en circulación en 1994